Con il nome Giacomo d'Aragona sono conosciuti i seguenti personaggi:

Giacomo I di Aragona detto il Conquistatore (1208-1276) 
Giacomo II di Aragona, detto il Giusto (1267-1327), fu anche Re di Sicilia come Giacomo I
Giacomo III di Maiorca detto il Temerario (1315-1349) 
Giacomo II di Maiorca (1243-1311), figlio di Giacomo I d'Aragona;
Giacomo d'Aragona (1255/60-1285), figlio di Giacomo I d'Aragona;
Giacomo d'Aragona (1296-1334), figlio di Giacomo II di Aragona;
Giacomo d'Aragona (1291-1351), figlio naturale di Giacomo II di Aragona;
Giacomo I di Urgell (1320-1347), figlio di Alfonso IV di Aragona;
Giacomo d'Aragona (1374), figlio di Giovanni I d'Aragona;
Giacomo d'Aragona (1382-1388), figlio di Giovanni I d'Aragona;
Giacomo d'Aragona (1378-?), figlio di Martino I d'Aragona;